Mordini – famiglia nobile italiana
 Alfredo Mordini (1902-1969) – partigiano italiano
 Antonio Mordini (1819-1902) – patriota e politico italiano
 Attilio Mordini (1923-1966) – scrittore e teologo italiano
 Domenico Mordini (1898 – Genova, 12 marzo 1948) – velista italiano
 Leonardo Mordini (1867-1943) – diplomatico e storico italiano
 Stefano Mordini (1968) – regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e accademico italiano